Torre dei Modenesi ist der Name zweier Türme in der italienischen Emilia-Romagna:
 Torre dei Modenesi in Finale Emilia  und
 Torre dei Modenesi in Nonantola.